PEJ steht für:
 Perkutane endoskopische Jejunonostomie, siehe Perkutane endoskopische Gastrostomie

pej steht für:
 Northern Pomo  (ISO-639-3-Code), eine der Pomo-Sprachen

Abkürzung